Vitray (Allier), municipi francès al departament de l'Alier 
 Vitray-en-Beauce, municipi francès al departament de l'Eure i Loir